Remus (mythologie), een Romeinse koning
 Remus (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Remus (maan), een maan van de planetoïde Sylvia
 Remus (geslacht), een geslacht van kevers
 Remus Lupos, een personage uit Harry Potter
 Remüs of Ramosch, een gemeente in Zwitserland
 De fictieve thuiswereld van de Remans in Star Trek: zie Romulus en Remus (Star Trek)